Лаборато́рна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Лабораторна вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Лабораторна вулиця — вулиця в місті Київ.

Вулиці